Christopher Ward (1836–1900) – angielski entomolog
 Christopher Ward (ur. 1942) – brytyjski polityk
 Christopher Ward (ur. 1949) – kanadyjski twórca piosenek
 Christopher Ward (ur. 1968) – angielski szachista
 Christopher Joseph Ward, ps. C.J. Ramone (ur. 1965) – amerykański basista
 Chris Ward (ur. 1970) –  nowozelandzki realizator dźwięku
 Christopher Ward (ur 1980) – brytyjski dyrygent
 Christopher Ward, ps. MC Chris – amerykański raper
 Christopher Ward – brytyjski kierowca wyścigowy